Biberwurz bezeichnet als Pflanzenname:

 Hohler Lerchensporn
 Pfeifenblumen, insbesondere die Knollige Osterluzei (Aristolochia rotunda L.) und die Gewöhnliche Osterluzei